Вередас има више значења:

 Вередас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Вередас (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вередас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику